Alefeld 

ist ein Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, siehe Alefeld (Much)

und Familienname folgender Personen:
 Beate Alefeld-Gerges (* 1959), deutsche Sozialpädagogin, Trauerbegleiterin und Autorin
 Friedrich Alefeld (1820–1872), Botaniker
 Georg Alefeld (1933–1995), Physiker, Akademiemitglied
 Georg Ludwig Alefeld (1732–1774), deutscher Mediziner und Physiker
 Georg Ludwig Nikolaus Alefeld (1789–1856), herzoglich nassauischer General
 Götz Alefeld (* 1941), Mathematiker
 Hugo Alefeld, Generalmajor
 Johann Ludwig Alefeld (1695–1760), deutscher Philosoph und Physiker
 Jasmin Müller-Alefeld (* 1962), deutsche Lehrerin und Pfadfinderin

Siehe auch
 Ahlefeldt (Adelsgeschlecht)
 Ahlefeld (Begriffsklärung)